Stoisavljevic ist der Familienname folgender Personen:

 Raoul Stoisavljevic (1887–1930), österreichischer Jagdflieger und Flugpionier
 Mileva Roller, geb. Stoisavljevic (1886–1949), österreichische Malerin und Emaillekünstlerin